Cladotheria je grupa (legija) sisara koja obuhvata pretke -{Dryolestida}-, -{Amphitheriida}-, -{Peramuridae}- i -{Zatheria}- (živuće terijane plus sve njihove pretke).

Filogenija 

Ispod je dat kladogram na bazi rada Roua (1988), Makene i Bela (1997), koji prikazuje jednu hipotezu sisarskih relacija:

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 
 Aron Ra - "Systematic Classification of Life (episode 28) - Cladotheria"
 -{MESOZOIC MAMMALS; Stem zatherians, zatherians & Peramuridae, an internet directory }-
 -{Palaeos Vertebrates 430_500 Mammalia Spalacotheroidea & Cladotheria}-